

Personalidades 
 Pedro González Telmo (1190–1246) - religioso cristão castelhano.
 Santo Erasmo, também chamado Santo Elmo - bispo de Formia e ermitão libanês martirizado na era de Diocleciano. Relacionado com o fogo-de-santelmo.

Localidades 

 San Telmo - bairro da cidade de Buenos Aires.
 Club Atlético San Telmo - clube de futebol.

 Santelmo - distrito do município de Pederneiras, São Paulo.

 Santelmo - aldeia de São Tomé e Príncipe.